Oliver Lacon est un personnage de fiction créé par John le Carré qui apparaît dans les trois volumes de sa trilogie d'espionnage : La Taupe, Comme un collégien et Les Gens de Smiley.

Biographie 
Oliver Lacon sert de conseiller du Premier ministre britannique dans les affaires d'espionnage et d'Intelligence. Il constitue donc l'intermédiaire entre Whitehall et le Cirque (nom de code pour le MI6), souvent pour discuter ou soutenir la validité d'opérations. Il est présenté dans La Taupe comme .  C'est un ancien élève de Cambridge, arrivé jeune à son poste, et qui a fait ses preuves par son habileté rhétorique et son pouvoir diplomatique, tout en se montrant aussi peu scrupuleux lorsqu'il s'agit d'étouffer une affaire. Il est marié et père de plusieurs filles. Dans La Taupe, Lacon tire George Smiley de sa retraite pour enquêter sur la présence d'une taupe au sein du Cirque. Il est le seul allié officiel de l'agent secret, comme les hauts dignitaires du Service, tous coupables potentiels, sont laissés dans l'ignorance de l'affaire, et lui fournit des documents et des renseignements précieux. Dans Comme un collégien, George Smiley est devenu chef temporaire du Cirque avec l'appui d'Oliver Lacon : à mesure que se déroule l'opération Dauphin visant à neutraliser un agent de Karla, son soutien se fait néanmoins de plus en plus distant et il finit par se rallier au camp de Saul Enderby, bureaucrate montant du Foreign Office. S'étant assuré le mérite de l'opération, Enderby termine chef du Cirque à la place de Smiley. Peter Guillam, le fidèle assistant de Smiley, parle ainsi du :  

Cependant, dans Les Gens de Smiley, c'est à nouveau Oliver Lacon qui tire Smiley de sa retraite, cette fois pour enquêter sur la mort suspecte d'un vieil agent du Cirque, le général estonien Vladimir. Le désir du Cirque et de Whitehall est en fait d'étouffer l'affaire. Mais Smiley découvre qu'elle pourrait mener à la chute de l'ennemi de toujours du Service, l'agent soviétique Karla, et obtient le veto de Saul Enderby pour organiser une opération. Ironiquement, c'est cette fois Lacon qui est laissé hors du coup, Enderby craignant les réactions de Whitehall dont la politique actuelle est plutôt à la détente : . Ebranlé par le départ de sa jeune femme Valentine, Oliver Lacon apparaît aussi dans le roman comme un reflet de la relation conjugale difficile de George Smiley avec Ann, son épouse volage : , conclut le personnage lors de leur dernière rencontre.

Oliver Lacon est interprété par Anthony Bate dans les adaptations télévisées de la BBC : La Taupe et Les Gens de Smiley, et par Simon McBurney dans l'adaptation cinématographique de La Taupe.

Notes et références

Bibliographie 
John Le Carré, La taupe (Tinker, Tailor, Soldier, Spy, 1974), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P921, Paris, 2001 (1974 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 412 pages. 
John Le Carré, Comme un Collégien (The Honorable Schoolboy, 1977), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P922, Paris, 2001 (1977 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 677 pages. 
John Le Carré, Les gens de Smiley (Smiley's People, 1979), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P923, Paris, 2001 (1980 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 431 pages. 

Personnage de John le Carré
Personnage de roman d'espionnage
Personnage de fiction anglais
Personnage de fiction créé en 1974